Сан-Франсиско-де-Борха () — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 2290 человек.

Общие сведения 
Название San Francisco de Borja дано в честь католического святого Франсиско де Борха.

Площадь муниципалитета равна 1320 км², что составляет 0,53 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 2409 метров, расположена в поселении Парахе-Сапареачи.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Чиуауа: на севере с Кусиуирьячи, на востоке с Доктор-Белисарио-Домингесом и Сатево, на юге с Ноноавой, и на западе с Каричи.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1820 году, в его состав входит 32 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и рыболовство — 53,7 %;
 производство и строительство — 22,5 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 22,5 %;
 безработные — 1,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 95,1 %;
 водоснабжение: 96,8 %;
 водоотведение: 84,2 %.

Достопримечательности 
В муниципальном центре находится несколько исторических религиозных объектов:
 церковь Святого Франсиско де Борха, построенная в XVII веке;
 церковь в поселении Санта-Ана, построенная в XVII веке;
 часовня в поселении Гуадалупе, построенная в XVII веке;
 часовня в поселении Санта-Роса, построенная в XIX веке.

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Чиуауа
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чиуауа